Xoxocotla bezeichnet:

 Xoxocotla (Morelos), Stadt in Mexiko
 Xoxocotla (Veracruz), Ort in Mexiko
 Municipio Xoxocotla, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Veracruz